Adolph Alexander Weinman (1870–1952) 
 Ben Weinman, un musicien américain originaire du New Jersey
 Heinz Weinman, un écrivain québécois
 Jacques Weinman (º  1906, Besançon), un homme politique français
 Marjorie Weinman Sharmat (º  1928)

Voir aussi 
 Stade Arsène Weinman 
 Weinmann

Patronyme allemand
Patronyme juif